Нигредо (, буквально «чернота»):

 Нигредо — алхимический термин.
 Нигредо — психологический термин.

Музыка
 Nigredo — сольный альбом Сергея Калугина, лидера группы Оргия Праведников.
 Nigredo — альбом группы Diary of Dreams, выпущенный в 2004 году.
  — камерная опера  на либретто . Премьера состоялась 13 мая 1992 года.
 «Нигредо» — песня группы «Пикник».

См. также